6-й чемпионат Польши проходил с 4 по 27 апреля 1948 года в Кракове.

В соревновании принял участие 21 шахматист. Победителем стал опытный К. Макарчик, которому на пол-очка удалось опередить значительно более молодого конкурента С. Гавликовского. Последний из оставшихся в Польше участников золотой олимпийской команды 1930 года проиграл всего одну партию и победил в личных встречах других призеров соревнования. На очко от Гавликовского отстала группа шахматистов в составе победителя и серебряного призера предыдущего чемпионата Б. Сливы и Я. Гадалиньского, а также Х. Шапеля. После подсчета коэффициента Бергера обладателем бронзовой медали был признан Слива. В качестве курьеза может быть упомянут результат Л. Видерманьского, который второй раз участвовал в национальном чемпионате (первый раз — в 1937 году) и второй раз занял последнее место.

Таблица

Ссылки 
 VI Szachowe Mistrzostwa Polski Kraków 1948
 6. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1948 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам